Johann Jakob Oeri ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Oeri (Theologe) (1817–1897), deutscher reformierter Theologe und Pfarrer 
 Johann Jakob Oeri (Altphilologe) (1844–1908), Schweizer Klassischer Philologe